Anderson Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Anderson Township, du comté de Benton.

Dakota du Nord 
 , du comté de Barnes.

Dakota du Sud 
 , du comté de Perkins.

Illinois 
 Anderson Township, du comté de Clark.

Indiana 
 , du comté de Madison.
 , du comté de Madison.
 , du comté de Rush.
 , du comté de Warrick.

Missouri 
 Anderson Township, du comté de New Madrid.

Nebraska 
 , du comté de Phelps.
 , du comté de Thurston.

Ohio 
 , du comté de Hamilton.

Homonymie de townships